Calliano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Calliano, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Calliano, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Asti, 

Robotskapade Italienförgreningar